Лилле — многозначный термин.

 Лилле, Людвик (1897—1957) — польский живописец, критик.
 Лилле, Эльмар Эвальдович (1929—1994) — советский лыжник и тренер по лыжным гонкам. 
 Лилле (аперитив) — один из самых известных и старинных французских аперитивов.